Уаза — топоним.

 Уаза — департамент во Франции.
 Уаза () — река во Франции, правый приток Сены.